El Camdonia Chelsea SC es un equipo de fútbol de San Vicente y las Granadinas que milita en la NLA Premier League, la liga de fútbol más importante del país.

Fue fundado en el año 1995 en la localidad de Saint Andrews y es conocido por ser el primer campeón de la Premier League. También ha sido campeón del Torneo Regional en 5 ocasiones.

A nivel internacional ha participado en 1 torneo continental, en el campeonato de Clubes de la CFU de 1998, donde fue eliminado en la Primera Ronda por el Caledonia AIA de Trinidad y Tobago.

Palmarés 
 NLA Premier League: 1
 1998

 Campeonato de South Leeward: 5
 1995, 1996, 1997, 1998, 2000

Participación en competiciones de la CONCACAF 
 Campeonato de Clubes de la CFU: 1 aparición
 1998 - Primera Ronda

Enlaces externos 
 Lista de Campeones
 Torneos Continentales
 Fundación
 soccerway.com
 Perfil en svgff.com 

Equipos de fútbol de San Vicente y las Granadinas
Equipos de fútbol fundados en 1995